Stati Uniti d'America
 Unadilla – città della Contea di Dooly, Georgia
 Unadilla – township della Contea di Livingston, Michigan
 Unadilla – villaggio della Contea di Otoe, Nebraska
 Unadilla – città della Contea di Otsego, New York